

Самодуровка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Самодуровка — село, Моршанський район, Тамбовська область